Abrus može označavati:
 Abrus (Animalia), rod kukaca iz porodice Cicadellidae 
 Abrus (Plantae), biljni rod iz porodice Fabaceae